Harthof (München), een buurt van München
Harthof (metrostation), een station van de metro van München